Terminal control area, een term uit de luchtvaart
 Thermo-mechanische analyse, een fysische analysemethode
 Trans Maldivian Airways, een Maledivische luchtvaartmaatschappij
 Trans Mediterranean Airways, een Libanese luchtvaartmaatschappij
 Transparent Materials Adapter, een accessoire bij een scannerapparaat, om dia's te scannen
 de IATA-code voor Henry Tift Myers Airport
 de Sojoez-TMA-ruimtemissies
 Tetramethoxyamfetamine, een drug
 3,4,5-trimethoxyamfetamine, een drug
 Trimethylamine, een oplosmiddel
 Trimellietzuuranhydride, een organische verbinding
 Trimethylarsine, een organische arseenverbinding
 Trimethylaluminium, een organische aluminiumverbinding